Střížovice est un toponyme qui peut désigner :

Střížovice, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Střížovice, une commune du district de Kroměříž, dans la région de Zlín ;
 Střížovice, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie